Din klara sol kan syfta på två psalmer:

 Din klara sol går åter opp
 Din klara sol, o Fader vår